Brandon Thomas peut désigner :
 Brandon Thomas, acteur, dramaturge et parolier anglais ;
 Brandon Thomas ou Brandon Thomas Llamas, dit simplement Brandon, footballeur espagnol ;
 , joueur américain de football américain.